NGC 5882 (другие обозначения — IC 1108, PK 327+10.1, ESO 274-PN7) — планетарная туманность в созвездии Волк.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

5882
Волк (созвездие)
Планетарные туманности